DFB-Präsidium steht für:
 Präsidium des Deutschen Fechter-Bunds, siehe Deutscher Fechter-Bund #Präsidium
 Präsidium des Deutschen Fußball-Bunds, siehe Deutscher Fußball-Bund #Präsidenten